Allens Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Allens Pond (Alabama), im Lee County
 Allens Pond (Bristol County, Massachusetts)
 Allens Pond (Plymouth County, Massachusetts)

Siehe auch:
 Allens Pond Wildlife Sanctuary, Naturschutzgebiet in Bristol County, Massachusetts
 Allen Pond